Argila fundente é um material composto por uma mistura de argilominerais que incluem ilita, caulinita e esmectita, com proporção variada de quartzo e outros minerais não-plásticos e presença de óxidos fundentes.

Materiais